KFO steht für:
 Kieferorthopädie
 Kommunalansattes Fellesorganisasjon, eine norwegische Gewerkschaft
 Kantonale Führungsorganisation, eine Führungsorganisation auf kantonaler Ebene bei besonderen Ereignissen, Grossereignissen und ausserordentlichen Lagen (Schweiz)

kfo steht für:
 Koro Jula (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

KFO